Milena peut faire référence à :

Prénom 
 Milena, prénom d'origine slave.

Toponyme 

 Milena, commune italienne de Sicile.

Œuvres 

  Milena, film français de Véra Belmont sorti en 1991.